KBR či kbr může být: 

 KBR (firma) – americká firma působící v oblasti vědy a technologií
 Národní park Kasu Brahmananda Reddy – národní park u Hajdarábádu
 kbr – kód ISO 639-3 pro etiopský jazyk Kafa
 KBr – Sumární vzorec pro bromid draselný
 KBR Tower – kancelářský mrakodrap v texaském městě Houston